Nord Fjord kan syfta på följande platser:

Island 

 Norðfjörður, fjord, Austurland, 
 Norðfjarðarflói, vik, Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar